Казими́р Во́йцехович Миталь (13 февраля 1877, Иркутск — 9 декабря 1938, там же) — архитектор, гласный Иркутской городской думы (1911—1912, 1917—1920), главный архитектор Иркутска (1930—1938).

Биография 

Родился 13 февраля 1877 года в Иркутске в семье политического ссыльного. Окончил Иркутскую гимназию и Петербургский институт гражданских инженеров.

В 1920—1923 годах преподавал в Иркутском Политехническом Практическом институте, в 1923—1927 годах — на Горном отделении политехникума.

Был одним из основателей и учредителей Иркутского отделения Союза архитекторов СССР.

По проектам Казимира Миталя в Иркутске были построены: гостиница «Центральная» («Сибирь»), Дом специалистов (ул. Марата), здание управления ВСЖД, жилой дом сотрудников ОГПУ, здание Гоголевского училища и другие.

По проекту Казимира Миталя был выполнен надгробный памятник на могиле писателя Михаила Загоскина на Иерусалимском кладбище Иркутска.

Незаконно репрессирован, арестован 29 апреля 1938 года. Скончался 9 декабря 1938 года в иркутской тюрьме.

Память 
 В музее истории Иркутского национального исследовательского технического университета открыта экспозиция, посвящённая деятельности Казимира Миталя.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Колокольников И. Композиция Казимира Миталя // Восточно-Сибирская правда. — 2012. — 6 март.
 Лисицин В. Г. Архитектура иркутского конструктивизма на сайте Прибайкалье
 Лисицин В. Г. Провинциальный постконструктивизм на примере иркутских построек архитектора К. В. Миталя на сайте Молодой учёный
 Литвинов Б. Т.  Монументальное искусство // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — 448 с. — С. 427. — 5000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2

Ссылки 
 Информация общества «Родословие» на сайте Прибайкалье
 Казимир Миталь на сайте Иркипедия

Архитекторы Российской империи
Архитекторы СССР
Архитекторы Иркутска
Преподаватели Иркутского технического университета
Репрессированные в СССР
Умершие в тюрьмах
Гласные Иркутской городской думы